Карагасанли:

 Карагасанли (Акстафинский район) — село в Азербайджана. 
 Карагасанли (Шарурский район) — село в Азербайджана.  
 Карагасанли (Намин) — село в Ирана.